Первый дивизион 1967/1968 — 65-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 2 сентября 1967 года и закончился 26 мая 1968 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1967/1968
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1967 году
Спорт в Бельгии в 1968 году